Balsam Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Balsam Township (Aitkin County, Minnesota)
 Balsam Township (Itasca County, Minnesota)